Lovelli – cognome italiano
 Mario Lovelli – politico italiano